Arthur Malet, propr. Vivian R. Malet (1927-2013) – attore inglese naturalizzato statunitense
 Claude François de Malet (1754-1812) – generale francese
 David Malet Armstrong (1926-2014) – filosofo australiano
 Edward Malet (1837-1908) – diplomatico britannico
 Jean-Baptiste Malet (1987) – giornalista francese
 Laurent Malet (1955) – attore francese
 Léo Malet (1909-1996) – scrittore francese
 Pierre Malet (1955) – attore francese, gemello dell'attore Laurent
 Turc Malet o Turc Malec, o anche Turc Maletz (...–...) – trovatore minore e nobiluomo francese
 William Malet (...–1071) – politico normanno